Grand Pacific Hotel ist der Name folgender Hotels:

 Grand Pacific Hotel (Suva), Fidschi
 Grand Pacific Hotel (Montana), (im NRHP gelistetes Objekt ID-Nr. 83001072)
 Grand Pacific Hotel (Ohio), (im NRHP gelistetes Objekt ID-Nr. 75001369)
 Grand Pacific Hotel (Washington), (im NRHP gelistetes Objekt ID-Nr. 82004236)